Nitro — американская хард-рок-группа, созданная в 1987 году в Голливуде, Лос-Анджелес вокалистом Джимом Джиллеттом (Jim Gillette) и гитаристом Майклом Анджело Батио (Michael Angelo Batio). За время существования группа издала два студийных альбома O.F.R. (Out-Fucking-Rageous) 1989 года и Nitro II: H.W.D.W.S. (Hot, Wet, Drippin’ With Sweat) 1991 года. Уникальность группе придаёт неповторимый вокал Джима Джиллетта и знаменитая техника игры на гитаре Майкла Анджело Батио, сочетание которых и стало визитной карточкой группы.

История 
Nitro была официально сформирована в 1987 году после выхода сольного альбома Джима Джилетта Proud to Be Loud, на котором играли Майкл Анджело Батио и басист TJ Racer. Позднее к ним присоединился барабанщик Бобби Рок, ранее игравший в Vinnie Vincent Invasion, и группа приступила к записи материала своего дебютного альбома. Заключив договор с Rhino Entertainment, Nitro в 1989 году выпустила дебютный альбом под названием O.F.R. Бобби Рок вскоре покинул группу после записи альбома, и был заменен на K. C. Комета для последующего промотура.

После O.F.R. тура, Комет и басист T.J. Racer ушли из группы, оставив Джима и Батио в поисках новых членов коллектива. Вакантные места заняли Ральф Картер и Джонни Сандер, игравшие на бас-гитаре и ударных, соответственно, и группа приступила к записи итогового альбома. Nitro II: H.W.D.W.S. был выпущен в марте 1992 года, после чего группа распалась в 1993 году.

После Nitro, Джим Джилетт  женился на хард-рок певице Лите Форд и стал культуристом, а Майкл Анджело Батио занялся долгой сольной карьерой. В 1998 году была выпущена коллекция демозаписей Nitro в виде альбома-компиляции под названием Gunnin' for Glory, который также включал в себя три песни группы Анджело Батио.

Когда во время концерта Литы Форд Джима Джиллетта спросили по поводу возрождения группы Nitro , он ответил: «Было бы здорово сделать, может быть в следующем году. Для этого потребуется около шести месяцев, чтобы вернуться туда, где я хотел бы получить признание.»

Воссоединение 
30 ноября 2016 года, было объявлено, что Джиллетт и Батио  воссоздали проект  с ударником группы Lamb of God Крисом Адлером. В декабре группа приступала к записи нового альбома с продюсером Джошем Уилбуром, выпуск которого запланирован на весну 2017-го года. В 2019 году заявили о конечном распаде группы.

Состав

Текущий состав 
 Джим Джиллетт () — вокал (1987—1993, 2016—наши дни)
 Майкл Анджело Батио — гитара, бас-гитара, клавишные (1987—1993, 2016—наши дни)
 Крис Адлер — ударные (2016—наши дни)
 Виктор Вутен — бас-гитара (2017—наши дни)

Бывшие участники 
 Ти Джей Рейсер () — бас-гитара (1987—1991)
 Бобби Рок () — ударные (1987—1989)
 Кей Си Комет (K. C. Comet) — ударные (1989—1991)
 Ральф Картер (Ralph Carter) — бас-гитара (1991—1993)
 Джонни Сандер (Johnny Thunder) — ударные (1991—1993)

Дискография

Студийные альбомы 
 O. F. R. (1989)
 Nitro II: H. W. D. W. S. (1992)

Сборники 
 Gunnin’ for Glory (1999)

Синглы 
 «Freight Train» (1989)
 «Long Way from Home» (1989)

Примечания

Ссылки 
 
 Группа во «ВКонтакте»
 
 Официальная страница на «Фейсбуке»
 Официальная страница на instagram
 Официальная страница на «Твиттере»

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Рок-группы США
Хард-рок-группы
Глэм-метал-группы США
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Квартеты
Хеви-метал-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2019 году